Thyas — латинское название двух родов животных:
 Thyas — род бабочек из семейства совок (Noctuidae).
 Thyas — название рода водных клещей из семейства Hydryphantidae, замещённое в 2006 году названием Acerbitas.

Примечания